Об'єкти NGC
Близнята (сузір'я)
Планетарні туманності
Астрономічні об'єкти, відкриті 1787